Gnathorhynchidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Gnathorhynchidae i ordningen Kalyptorhynchia, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Kalyptorhynchia, klassen Rhabdocoela, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Gnathorhynchidae 32 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Gnathorhynchidae